Salvadora L., 1753 est un genre de plantes.
Salvadora Baird & Girard, 1853 est un genre de serpents.